Resultats del Gran Premi d'Indianapolis 500 disputat al circuit d'Indianapolis el 30 de maig del 1958 i puntuable pel campionat de Fórmula 1 de la temporada 1958.

Resultats

Altres 
 Pole: Dick Rathmann 1' 01. 655

 Volta ràpida: Tony Bettenhausen 1' 02. 370 (a la volta 55)

Referències 

 

Indianapolis 500
1958